Nausicaä de la Vallée du Vent peut faire référence à :
Nausicaä de la Vallée du Vent, manga de Hayao Miyazaki paru entre  et  ;
Nausicaä de la Vallée du Vent, film d'animation réalisé par Hayao Miyazaki et sorti en .

Voir aussi 
Nausicaä, personnage principal du manga comme de l'anime ;
la liste des personnages de Nausicaä de la Vallée du Vent ;
l'article consacré à la géopolitique de l'univers ;
l'article consacré à sa faune et flore ;
l'article consacré à son artisanat.

Homonymie de titre
Nausicaä de la Vallée du Vent